Шантлу́в () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ліона, 30 км на південний схід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2019 року Шантлув і Ле-Пер'є було об'єднано в новий муніципалітет Шантпер'є.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шантлув на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ізер